Unified Canadian Aboriginal Syllabics è un blocco Unicode. È costituito da 160 caratteri compresi nell'intervallo U+1400-U+167F.

Comprende i simboli del sillabario aborigeno canadese e del sillabario inuktitut.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 

 Sillabario Aborigeno Canadese
 Sillabario inuktitut

Unicode